Pierre Loeb (1897 - 1964), galeriste français
 Pierre Loeb (1934 -), peintre français.